Macromphalina är ett släkte av snäckor. Macromphalina ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Macromphalina